Ault – miejscowość we Francji, w regionie Pikardia

Miejscowości w USA:
 Ault – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
Gminy w USA:
 Ault (ang. Ault Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis